Die 1. deild karla 2017 war die 63. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Sie begann am 5. Mai und endete am 23. September 2017.  Neben Meister Fylkir Reykjavík stieg auch der Zweitplatzierte Keflavík ÍF auf.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die Pepsideild auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 2. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle 2017 ksi.is
 Alle Tabellen icelandfootball.net
 1. deild 2017 rsssf.com

Einzelnachweise 

2017
Fußballsaison 2017